Plate steht für:

 Plate, eine Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern
 Plate (Lüchow), ein Ortsteil von Lüchow (Wendland)

Plate ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Plate (~1872–1908), deutscher Verwaltungsbeamter
 Anna Plate (1871–1941), deutsche Malerin
 Anna Lena Plate (* 1998), deutsche Handballspielerin
 Anton Plate (* 1950), deutscher Musiktheoretiker
 Christina Plate (* 1965), deutsche Schauspielerin
 David Plate (* 1971), deutscher Jazzmusiker
 Erich J. Plate (1929–2019), deutscher Hydrologe
 Ernst Plate (1900–1973), Hamburger Senator
 Friedrich Richard Plate (1880–1962), deutscher Maler
 Geo Heinrich Plate (1844–1914), deutscher Unternehmer
 Georg Plate (* 1950), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Harry Plate (1853–1939), deutscher Klempnermeister und Vorsitzender der Handwerkskammer
 Heinz Plate (1914–2005), deutscher Schauspieler
 Heinrich Friedrich Plate (1824–1895), deutscher Fotograf
 Herbert Plate (Pseudonyme Alexander Drosten, Jesko von Wiehl; 1918–2002), deutscher Schriftsteller
 Jeff Plate (* 1962), US-amerikanischer Metal-Schlagzeuger
 Jochen Plate (* 1963), deutscher Judoka
 Johann Diedrich Plate (1816–1902), deutscher Lehrer und Autor
 Jürgen Plate, deutscher Informatiker

 Mathilde Plate (1878–1963), deutsche Pädagogin und Politikerin (DNVP, CDU), MdBB
 Nikolai Alfredowitsch Platé (1934–2007), russischer Chemiker, Polymerchemiker und Hochschullehrer
 Peter Plate (* 1967), deutscher Musiker 
 Roderich Plate (1907–1993), deutscher Agrarmarktökonom
 Sebastian Plate (* 1979), deutscher Fußballer
 Sven Plate (* 1966), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher

Plate ist eine niederdeutsche Bezeichnung für einen Hochsand, eine Flussinsel oder eine Sandbank, die regelmäßig trocken fällt:

 Bahrsplate
 Brauerplate
 Fährplate
 Hooksielplate
 Juliusplate
 Kachelotplate
 Luneplate
 Mellumplate
 Mittelplate (Wattgebiet)
 Rhinplate
 Robbenplate
 Scharhörnplate
 Strohauser Plate
 Stüversplate
 Tegeler Plate
 Wilhelmsplate

Siehe auch:
 Plathe
 Platé